Szilágyi Sámuel (1695–1771) télőtáblai ülnök, műfordító
Szilágyi Sámuel (1719–1785) református püspök, író, kollégiumi tanár, Szilágyi Márton apja
Szilágyi Sámuel (1749–1828) műfordító
Szilágyi Sámuel (1799–1857) alezredes